El nombre Guimet , puede hacer referencia a lo siguiente:

Lugares 
 Museo Nacional Guimet, en París (Francia).
 Museo de Historia Natural- Guimet en Lyon (Francia).

Personas 
 Jean Baptiste Guimet, inventor del pigmento Azul marino artificial y padre de Émile Étienne.
 Émile Étienne Guimet, industrial y coleccionista francés, fundador del museo de Lyon y donante del de París. Hijo de Jean Baptiste.
 Úrsula Guimet, deportista peruana que compitió en taekwondo.